Arch ist der Name folgender Orte: 
 Arch, eine politische Gemeinde im Bürenamt, Kanton Bern, Schweiz
 Arch (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
in den Vereinigten Staaten:
 Arch (New Mexico)
 Arch (Oklahoma)
in Italien
 deutscher Name der Gemeinde Arco (Trentino)

Arch ist der deutsche Name folgender Burgen oder Schlösser:
 Burgruine Arco, auch Schloss Arch, in Arco (Trentino), Italien.
 Burg Raka, auf Deutsch Burg Arch, in Raka, Slowenien. 

Arch bezeichnet:

 Autoregressive Conditional Heteroscedasticity,  autoregressive bedingte Heteroskedastizität, eine Eigenschaft der ARCH-Modelle in der Zeitreihenanalyse
 Arch Linux, eine Linux-Distribution
 GNU arch, ein Versionierungssystem
 Arch 22, einen Triumphbogen in Banjul
 The Gateway Arch in St. Louis, Missouri (USA), siehe Jefferson National Expansion Memorial
 die englische Bezeichnung für eine Form von Felsentoren
 der Arches-Nationalpark bewahrt die größte bekannte Konzentration dieser Felsentore

Personen:
 Carlos Briseño Arch (* 1960), mexikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Veracruz
 E. L. Arch, Pseudonym der US-amerikanischen Schriftstellerin Rachel Cosgrove Payes (1922–1998)
 Hannes Arch (1967–2016), österreichischer Kunstflugpilot
 Jeff Arch (* 1954), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 John Arch (* 1959), US-amerikanischer Sänger
 Joseph Arch (1826–1919), britischer Arbeiterführer

im NRHP gelistete Objekte:
 Arch and Ridge Streets Historic District, in Marquette, Michigan, ID-Nr. 80001879
 Arch Bridge, in Bristol, Maine, ID-Nr. 03000618
 Arch Creek Historic and Archeological Site, in North Miami, Florida, ID-Nr. 86001700
 Arch Creek Petroglyphs (48CK41), in Moorcroft, Wyoming, ID-Nr. 86003458
 Arch in the Town of Marshall, in Marshall, Indiana, ID-Nr. 85003127
 Arch Rock (Carpenterville), in Carpenterville, Oregon, ID-Nr. 97001058
 Arch Street Historic District, in Leavenworth, Kansas, ID-Nr. 02000718
 Arch Street Meetinghouse, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 71000716
 Arch Street Opera House, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 78002442
 Arch Street Presbyterian Church, in Philadelphia, Pennsylvania, ID-Nr. 71000717

Siehe auch:
 ARCH+
 Arches